

Patronyme

 Asuka Terada, (1990-) est une athlète japonaise.
 Keiko Terada, (1963- ) est une chanteuse japonaise.
 Noboru Terada, (1917-1986) est un ancien nageur japonais.
 Shinichi Terada, (1985- ) est un footballeur japonais.
 Shuhei Terada, (1975- ) est un footballeur japonais..
 Torahiko Terada, (1878–1935), est un écrivain et physicien japonais.
 Yojiro Terada, (1947- ) est un pilote automobile japonais.
Patronyme japonais